TSA – polska grupa muzyczna
 TSA Michalski Niekrasz Kapłon – polska grupa muzyczna założona przez byłych członków zespołu TSA
 TSA-Evolution – polska grupa muzyczna założona przez Stefana Machela i Janusza Niekrasza z zespołu TSA
 trichostatyna A
 portu lotniczego Tajpej-Songshan w kodzie IATA
 Trans States Airlines
 
 Transportation Security Administration – Amerykańska Federalna Administracja Bezpieczeństwa Transportu
 temporary segregated area – strefa czasowo wydzielona
 trailer stability assist – system stabilizujący tor jazdy pojazdu podczas holowania innego pojazdu lub ciągnięcia przyczepy